Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1972./73. je osvojio "Partizan" iz Rijeke.

Prva liga

Ljestvica  

 Izvori:  
 Enciklopedija fizičke kulture 2

Republičke lige

Hrvatska  

 Izvori:  
 ok-valpovka.hr

Unutarnje poveznice

Vanjske povedznice

Izvori 
 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
  

1972-73